Ви́ктор Пономарёв:
 Пономарёв, Виктор Александрович (1961—1994) — гвардии старший прапорщик, Герой Российской Федерации.
 Пономарёв, Виктор Дмитриевич (1922—2003) — советский и российский композитор, музыковед.
 Пономарёв, Виктор Павлович (1924—1999) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Пономарёв, Виктор Семёнович (1924—1972) — советский футболист, тренер.